Ква́нтовая биоло́гия — направление биологии (официально не рассматриваемое как отдельное академическое направление) ставящее своей целью рассмотрение живых систем с позиции квантовой теории.

Применяет термины квантовой механики к описанию таких биологических процессов и динамических молекулярных структур как поглощение электромагнитного излучения определённой частоты (например, фотосинтез и зрение); преобразование химической энергии в движение; магниторецепция у животных и броуновские моторы во многих клеточных процессах.

Появление такой науки в будущем предрекал А. Л. Чижевский:
«… из квантовой физики и квантовой химии должна будет родиться квантовая биофизика и квантовая биохимия, а из них — квантовая физиология, квантовая биология и, наконец, квантовая медицина…»

См. также 
 Квантовая биохимия
 Эрвин Шрёдингер

Примечания

Ссылки 
 
 УДК 577.33 Квантовая биохимия. Квантовые явления в биологических системах 
 Чугунов А.О. (2011). Зарождение квантовой биологии. Biomolecula 

Разделы биологии